

Anno 
 1828 – (MDCCCXXVIII in numeri romani) è un anno bisestile del XIX secolo 
 1828 a.C.

Matematica 
 1828 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1828 Kashirina – asteroide della fascia principale del sistema solare